Mark Djuraševič, slovenski mladinski politik, vodja Koprske dijaške sekcije (KDS) Kluba študentov občine Koper, svetovalec in nekdanji član Predsedstva Dijaške organizacije Slovenije, in bivši predsednik Skupnosti dijakov Gimnazije Koper. * 18. maj 2003, Izola, Republika Slovenija.

Djuraševič je bivši predsednik Skupnosti dijakov Gimnazije Koper in nekdanji član Predsedstva Dijaške organizacije Slovenije, predsedujoč odboru za PR. Trenutno na Dijaški organizaciji Slovenije opravlja funkcijo svetovalca predsedstva, v Klubu študentov občine Koper pa je vodja Koprske dijaške sekcije. Oktobra je nastopil tudi mandat člana Upravnega odbora študentskega kluba Tigri na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. 

Politika zanj ni tuja, saj se je z njo prvič srečal že v osnovnošolskih letih, ko je predsedoval Parlamentu Osnovne šole Antona Ukmarja Koper, jo kot delegat predstavljal na občinskem Otroškem parlamentu Mestne občine Koper ter gostil Predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Aktivneje in resneje pa se je začel politično udejstvovati v času šolanja na Gimnaziji Koper, kjer je bil dvakrat izvoljen na funkcijo predsednika tamkajšnje skupnosti dijakov. V času srednješolskih let je kot organizator kampanje in pobudnik Civilne iniciative Mladi ZA stanovanja sodeloval na lokalnem referendumu Mestne občine Koper o uveljavitvi občinskega odloka o veljavnosti prostorskih aktov na »urbanem središču Barka«.

Politično delovanje

Osnovna šola 
V osnovni šoli je bil septembra leta 2017 izvoljen za predsednika šolskega Parlamenta Osnovne šole Antona Ukmarja v Kopru. V času svojega mandata, ki je trajal do 31. avgusta 2018, sta njegovo predsedovanje vidneje zaznamovala dva večja dogodka. 23. marca 2018 je na plenarnem zasedanju 28. medobčinskega otroškega parlamenta v organizaciji Društva prijateljev mladine Koper predsedoval osnovnošolski delegaciji, v sestavi: Mark Djuraševič, Jan Škorja in Eva Vrabec. Kot vodja odprave delegacije je med drugim tudi kandidiral za predstavnika regije na 28. Nacionalnem otroškem parlamentu, a je bil pri tem neuspešen.

Drugi odmevnejši dogodek, ki je bil dobro medijsko podprt in razširjen v javnosti, je bil obisk Predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, ki se je odzval povabilu mladega Djuraševiča in se seznanil s pogledi osnovnošolcev na razmere v državi. Obisk predsednika republike je poleg zaposlenih spremljalo 678 učenk in učencev osnovne šole. Dogodek je potekal v obliki pogovora učenk in učencev vseh generacij na šoli s predsednikom Pahorjem. Urad predsednika Republike Slovenije je kasneje z javnostjo delil celoten posnetek dogajanja, ki je še danes dostopen javnosti na njihovi strani.

Srednja šola 
V srednješolskih letih je postal politično aktivnejši. Svojo politično pot je nakazal s prvim javim nastopom na novi šoli v obliki branja eseja, ki ga je pripravil za šolsko proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti leta 2018. Zatem se je začel aktivneje zanimati za delovanje šolske skupnosti a je do kandidature za predsednika Skupnosti dijakov Gimnazije Koper, leta 2019, svoje delovanje na proslavah nadaljeval znotraj igralskih zasedb, kjer je javnosti predstavil svoje igralske sposobnosti in veščine javnega nastopanja. Maja 2019 je kot že omenjeno kandidiral za predsednika Skupnosti dijakov Gimnazije Koper, a je bil pri tem neuspešen, in je za nekaj glasov izgubil funkcijo namestnika predsednice skupnosti. 

Na svoji poti je vseeno vztrajal in tako uspešno kandidiral na volitvah za predsednika skupnosti leta 2020. V kampanji je nastopil skupaj s kandidatko za namestnico predsednika, Anabel Todorovič. 8. junija 2019 so razglasili mandat novoizvoljenega vodstva. V času mandata je nastopila epidemija virusa SARS-CoV-2, ki je vodenje dodatno otežila. Maja 2021 so bile na predsednikovo pobudo izvedene nove volitve na katerih je par, kljub močni konkurenci, ponovno zmagal in prejel potrditev volivk in volivcev. Mandat sta sklenili primopredaja poslov in inavguracija novega vodstva, ki sta potekali 21. junija 2022.

Septembra 2021 se je Djuraševič odločil za kandidaturo v organe Dijaške organizacije Slovenije. 29. septembra 2021 je bil tako na I. redni seji Parlamenta Dijaške organizacije Slovenije izvoljen za člana predsedstva skupaj z Anabel Todorovič, Nastjo Orel, Maticem Krambergerjem, Živo Dokl in Majkom Zupančičem. Dan kasneje, 30. 9. 2021, je na Konstitutivni seji predsedstva DOS začel svoj mandat člana predsedstva in predsednika Odbora za PR.

Lokalni referendum Mestne občine Koper o uveljavitvi občinskega odloka o veljavnosti prostorskih aktov na »Urbanem središču Barka« 
Septembra 2021 je skupaj s skupino mladih lokalne skupnosti ustanovil Civilno iniciativo Mladi ZA stanovanja, s katero je nastopil v kampanji referenduma na lokalni ravni. Pri tem se je skupina mladih predvsem zavzemala za osveščanje lokalne skupnosti o stanovanjski problematiki mladih v Mestni občini Koper. CI je občinski odlok podprla s pojasnili, da lahko se z izgradnjo novih stanovanj poveča ponudba nepremičninskega tržišča, s čimer se lahko za mlade ugodno spremeni razmerje med povpraševanjem na tržišču in samo ponudbo. Z opredelitvijo do referendumskega vprašanja in vključitvijo v referendumsko kampanjo je s CI zasedel nasprotno stališče od nekdanjega dolgoletnega župana, Borisa Popoviča. Slednji je volivcem prek svojih strank in hčerinske CI Parka ne damo, ki ga je formalno zastopala frizerka Jadranka Zajić, obljubljal izgradnjo centralnega mestnega parka z izjemno visokim stolpom. Kljub napeti kampanji je na referendumu, ki je dosegel zastavljeni kvorum (udeležba je bila 24,%), 58,88% glasovalo ZA in 41,22% PROTI. Tako so se volivci, 10. 10. 2021 postavili na stran CI Mladi ZA stanovanja. Kot zanimivost v referendumski kampanji lahko navedemo dejstvo, da se je obraz kampanje, tj. Mark Djuraševič, v času kampanje udeleževal Evropskega mladinskega dogodka (European Youth Event - EYE) v Evropskem Parlamentu v Strasbourgu in je nekatere izjave podajal kar prek videokonferenčnih sistemov s francoskih ulic.

Kritika politike in družbeno-politične izjave za javnost ter ostali talenti 
V srednješolskih letih je svoje misli rad delil z javnostjo. Začetki segajo v besede, ki jih je zapisoval in objavljal v glasilu Centra mladih Koper (CMK magazin). Sprva je za magazin opravljal intervjuje z znanimi osebami, kasneje pa je začel objavljati daljša besedila v obliki kolumn. V srednješolskih letih se je aktivno udejstvoval dogodkov s političnimi vsebinami, sodeloval je tudi pri kandidaturi istrskih občin PIKA (Piran, Izola, Koper, Ankaran) za EPK - Evropsko prestolnico kulture 2025. Opravil je tudi več medijskih nastopov, pogosteje smo ga v medijih lahko spremljali v času kampanje volitev v Državni zbor Republike Slovenije.

Poleg političnega udejstvovanja je tudi velik kulturnik - občasno piše, se glasbeno udejstvuje s petjem v pevskih zborih in oktetu, občasno pa se ukvarja tudi s športom. Znano je, da je pohodnik, po nekaterih navedbah naj bi tudi rad tekel in treniral Ultimate Frizbi. Poleg vseh dejavnosti pa najde čas tudi za prostovoljstvo. Je prostovoljni gasilec v Prostovoljnem gasilskem društvu Pobegi-Čežarji, vedno pa rad sodeluje v prostovoljskih akcijah.

Zunanje povezave 

slovenski politiki